Il doppio maschile del Brisbane International 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Mariusz Fyrstenberg e Daniel Nestor erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Fyrstenberg ha giocato con Santiago González mentre Nestor ha fatto coppia con Rohan Bopanna ma entrambi i team hanno perso al primo turno.

Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto in finale Aleksandr Dolgopolov e Kei Nishikori per 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Sam Groth (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2015
ATP World Tour 2015